Oak Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak Creek (Colorado)
Oak Creek (Wisconsin)